Acanthus (Amsterdam), een hoog gebouw in Amsterdam Zuidoost 
Acanthus (bouwkunde), een ornament
Acanthus (geslacht), een plantengeslacht uit de familie Acanthaceae
Acanthus (Griekenland), een oude stad op het schiereiland Athos
Acanthus (Strijkkwartet), winnaar van de Kersjes van de Groenekan Prijs 2015